«Аму́р» — бывший российский футбольный клуб из города Благовещенск, существовавший с 1960 по 2009 год.

10 сентября 2009 года руководство и учредители клуба приняли решение о закрытии, расформировании и банкротстве футбольного клуба.

Прежние названия 
 1960—1996 и 2002—2009: «Амур»
 1997—2001: «Амур-Энергия»

История 
Официальная дата создания — 1960 год. С этого времени команда не меняла своего названия (за исключением сезонов 1997—2001, когда клуб выступал с коммерческой приставкой и назывался «Амур-Энергия»). В СССР команда относилась к ВДФСО «Спартак».

В первенствах СССР команда из столицы Амурской области впервые приняли участие в 1960 году. До 1970 года включительно «Амур» принимал участие в первенстве СССР среди команд класса Б. Самое высокое достижение за этот период — 5-е место в 1970 году. С 1971 по 1991 годы «Амур» выступал в первенстве СССР среди команд второй лиги (в 1990 и 1991 годах — в «буферной» зоне второй лиги). За это время команда добилась ряда высоких результатов. Так, в 1972 и 1975 годах «Амур» занимал в зональных турнирах первые места, а в 1974 году он финишировал третьим. В 1973, 1976, 1979, 1980, 1988 и 1990 годах «Амур» занимал четвёртые места. В российский период истории команда дважды играла в первой лиге. Было это в 1992 и 2005 годах. Все остальное время «Амур» являлся неизменным участником первенства РФ среди команд второго дивизиона.

Цвета клуба

Достижения 
 Победитель зонального турнира второй лиги чемпионата СССР (2): 1972, 1975
 Серебряный призёр зонального турнира второй лиги чемпионата России (2): 2004, 2007
 Бронзовый призёр зонального турнира второй лиги чемпионата СССР: 1974
 Бронзовый призёр зонального турнира второй лиги чемпионата России: 1999
 Бронзовый призёр чемпионата РСФСР: 1972
 Обладатель Кубка РСФСР: 1969, 1976
 Участник 1/8 финала Кубка России 1995/96

Рекорды клуба 
 Наибольшее количество побед в чемпионате: 27 (1972)
 Наибольшее количество забитых мячей в чемпионате: 66 (1995)
 Наименьшее количество поражений в чемпионате: 6 (1972, 1974, 1999, 2003, 2004)
 Наименьшее количество пропущенных мячей в чемпионате: 17 (2004)
 Наибольшее количество игр за клуб: Виктор Бондарев — 464 матча (1979—1997)
 Лучший бомбардир клуба: Андрей Семеренко — 148 мячей (1978—1995)
 Лучший бомбардир клуба за сезон: Андрей Семеренко — 23 мяча (1989)
 Самая крупная победа: 7:0 — «Локомотив» (Чита)
 Самое крупное поражение: 0:6 — «Геолог» (Тюмень); 0:6 — «Чита»

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Футбол на Амуре 

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы России, прекратившие существование
ФК «Амур» Благовещенск
Спортивные клубы Благовещенска